Круглый уровень — стеклянная ампула в форме части сферы с нанесенными на неё концентрическими окружностями. Нуль-пунктом круглого уровня является центр окружностей. Нормаль к сферической поверхности ампулы проведенная в нуль-пункте называется осью круглого уровня.

См. также 
 цилиндрический уровень
 нивелир
 уровень (инструмент)

Инструменты
Измерительные приборы